Die Saison 2000/01 der Serie B startete am 3. September 2000 und endete am 10. Juni 2001. Mit dem AC Turin, Piacenza Calcio und dem AC Venedig gelang drei Klubs der direkte Wiederaufstieg in die Serie A. Alle vier Liganeulinge schafften den Klassenerhalt. Absteiger Ravenna Calcio wurde wegen finanzieller Probleme die Lizenz für die Serie C1 verweigert, aufgelöst und anschließend in der sechsthöchsten Spielklasse neugegründet. Torschützenkönig wurde Nicola Caccia von Piacenza Calcio mit 23 Saisontoren.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2000/01
 Coppa Italia 2000/01

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01